Peti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2003./04. su činile druge županijske lige u većini županija.

2. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 
Sudionici:
 BONK Bebrina
 Bratstvo Vranovci 
 Graničar Stupnički Kuti
 Mladost Sibinj
 Mladost Malino
 MV Croatia Slavonski Brod
 Posavac Kaniža
 Posavac Ruščica
 Slavonac Brodski Stupnik
 Slavonac Bukovlje
 Slavonac Gornja Bebrina
 Sloga Gromačnik
 Šokadija Šumeće
 Vinogorac Brodsko Vinogorje
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 23. od 26 kola

Istok 

 Izvori: 
 Slavonac i Stari Perkovci 
 rsssf.com, ljestvica nakon 23. od 26 kola

Zapad 
Sudionici:
 Croatia Tisovac 
 Graničar Laze
 Graničar Magić Mala
 Mladost Brđani
 Omladinac Ciglenik
 Polet Adžamovci
 Sava Stara Gradiška
 Slaven Ljupina 
 Slavija Staro Petrovo Selo
 Slavonac (Gunjavci - Drežnik)
 Slavonac Slavonski Kobaš 
 Sloboda Gornji Bogićevci
 Sloga Komarnica
 Soko Orubica
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 23. od 26 kola

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

2. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir 
Sudionici:
 Belje Kneževo
 Borac Kneževi Vinogradi 
 Croatia Branjin Vrh
 Dinamo Baranjsko Petrovo Selo 
 Grozd Kotlina
 Hajduk Popovac
 Lastavica Grabovac
 Lug
 Međimurec Kozarac
 Mladost Čeminac
 Polet Karanac
 Ribar Kopačevo
 Šokadija Duboševica
 Vardarac
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 22. od 26 kola

NS Đakovo 
Sudionici:
 Hajduk Široko Polje
 Kešinci
 Mladost Đakovačka Satnica
 Mladost Ivanovci
 Omladinac Đakovacki Josipovac
 Ovčara Kondrić
 Polet Semeljci
 Ratar Piškorevci
 Slavonac Preslatinci
 Slavonija Budrovci
 Slavonija Punitovci
 Sloga Koritna
 Torpedo Kuševac 
 Velebit Potnjani
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 22. od 26 kola

NS Našice 
Sudionici: 
 Brezik (Brezik Našički) 
 DIK Đurđenovac
 FEŠK Feričanci
 Iskrica Šaptinovci
 Lađanska
 Lila
 Mladost Našička Breznica
 Mladost Stipanovci
 Omladinac Niza
 Omladinac Vukojevci
 Radnik Šipovac Našice
 Slavonac Pribiševci 
 Sloga Podgorač
 Viktorija Našički Markovac
 Vihor Jelisavac
 Zoljan
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 25. od 30 kola

NS Osijek

Prvi dio 

Istok

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad

 Izvori: 
 rsssf.com

Drugi dio 

Liga za prvaka 
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 6. od 10 kola

 Liga za ostanak 
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 6. od 11 kola

NS Valpovo / Donji Miholjac 
Sudionici:
 Beničanci
 Bratstvo Radikovci
 Gat
 Hajduk Krčenik
 Hajduk Marijanci
 Hrvatski sokol Bocanjevci 
 Graničar Šljvoševci
 Jedinstvo Donji Miholjac
 Mladost Harkanovci
 Mladost Tiborjanci
 Omladinac Petrijevci
 Podravac Bistrinci
 Satnica
 Seljak Koška
 Viljevo Limex
 Zrinski Vinogradci
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 25. od 30 kola

2. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 22. od 26 kola

2. ŽNL Sisačko-moslavačka

Kutina - Novska / NS Kutina 

 Izvori: 
 ''ŠNK "Mladost" Gornja Gračenica (1966. – 2006.)

2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza

2. ŽNL Vukovarsko-srijemska

Grupa A 

 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 26. od 30 kola 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski

Grupa B 
Sudionici: 
 Borac Retkovci
 Borinci Jarmina
 Jadran Gunja
 Lokomotiva Vinkovci
 Mladost Vođinci
 Posavac Posavski Podgajci
 RAŠK Rajevo Selo 
 Slavonac Gradište
 Slavonac Prkovci
 Slavonija Soljani
 Sloga Novi Mikanovci 
 Sloga Račinovci
 Sloga Štitar
 Šokadija Babina Greda
 Šokadija Stari Mikanovci
 Vrbanja
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 27. od 30 kola

2. ŽNL Zadarska

Poveznice 
 1. HNL 2003./04.
 2. HNL 2003./04.
 3. HNL 2003./04.
 4. rang HNL-a 2003./04.
 6. rang HNL-a 2003./04.
 7. rang HNL-a 2003./04.
 Hrvatski nogometni kup 2003./04.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2003./04., 5. rang
  

2003-04
 5